Верджерио, Пьетро Паоло — деятель итальянской реформации.
 Верджерио, Пьетро Паоло (Старший) — итальянский гуманист, ученик Салютати, автор одного из первых обстоятельных трудов по вопросам воспитания и образования.